Speck steht für:

 Speck, tierisches Fettgewebe
 Frühstücksspeck, gebratenen oder gerösteten Bauchspeck vom Schwein
 Speck (Manuskript), ein Vorteil beim Satz eines Manuskriptes
 Hamburger Speck, zweifarbige, marshmallowartige Süßigkeit
 Speck, Musikalbum der Band Haindling von 1992, siehe Haindling (Band)#Kompilationen
 Speck oder Weiberspeck, ringartiges Kleidungsstück

Personen:
 Speck (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Speck von Sternburg, ein Adelsgeschlecht

geografische Objekte:
 Speck (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Speck (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg (Oberbayern), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Speck (Kargow), Ortsteil der Gemeinde Kargow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 ein Ortsteil der Stadt Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen, siehe Speck / Wehl / Helpenstein,
 Speck (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Speck (Gemeinde Oberhofen), Ort bei Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Speck (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil der Gemeinde Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Speck (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Speck (Wolfegg), Ortsteil der Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Zell an der Speck, Ortsteil des Marktes Nassenfels, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Gać (Główczyce) in Hinterpommern, heute Woiwodschaft Pommern, Polen
 Mosty (Goleniów) in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Flugplatz Speck-Fehraltorf, ein Regionalflugplatz im Zürcher Oberland
 Speck (Donau), Wasserlauf im Tal der Schutter (Donau) im Naturpark Altmühltal
 Specker See, See im Gemeindegebiet Kargow

Siehe auch:
 Speckstein, bearbeitbare Gesteinsart